Gobiconodonta es un grupo extinto de mamíferos que vivieron entre el Jurásico Medio hasta el Cretácico Inferior.

Gobiconodonta fue nombrado por Averianov y Lopatin (2011); de acuerdo con estos autores contiene dos familias, los gobiconodóntidos y los klamélidos que han sido tradicionalmente asignados a Eutriconodonta. La posición filogenética precisa de estas familias dentro de Mammaliaformes es incierta. Algunos análisis que solo han usado características dentales y mandibulares, como el primer análisis de Gao et al., 2010, Meng, Wang & Li, 2011, y Averianov & Lopatin, 2011 encontraron que los gobiconodontos y los eutriconodontos no forman un clado y que no incluyen a los trecnoterios; sin embargo, algunos otros análisis de rasgos dentales y mandibulares (Gaetano y Rougier, 2011, 2012) encontraron que los gobiconodóntidos son eutriconodontos. El análisis conducido por Luo et al. (2007) y el segundo análisis de Gao et al. (2010), involucrando a un amplio rango de mamaliaformes del Mesozoico y más características (incluyendo las postcraneales) encontraron también que los gobiconodóntidos pertenecen a Eutriconodonta. Sin embargo, Gao et al. (2010) recalcaron que los jeholodéntidos y los gobiconodóntidos son los únicos eutriconodontos con restos conocidos del esqueleto postcraneal; de acuerdo con los autores, no se puede saber a ciencia cierta si los resultados del segundo análisis representan una verdadera filogenia o son meramente "un subproducto de la atracción de ramas largas de los jeholodéntidos y gobiconodóntidos".

Cladograma según Averianov y Lopatin de 2011:

Referencias 

Mammaliaformes